Йейтс, Ричард  ()
  (1815—1873) — американский политик, 13-й губернатор штата Иллинойс (1861—1865)
  (1860—1936) — сын предыдущего, американский политик, 22-й губернатор штата Иллинойс (1901—1905)
 Йейтс, Ричард (1926—1992) — американский писатель
 См. также 
 Йейтс, Сидни Ричард